

Francia 

 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Gesté
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di L'Escarène

Italia 
Basilica di San Pietro in Vincoli – chiesa di Roma
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Affi
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – ex chiesa di Bienno
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Borghetto, frazione di Noceto
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Borgomaro
Chiesa di San Pietro in Vincoli - chiesa di Campo, frazione di Brenzone sul Garda
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa parrocchiale di Castagnole delle Lanze
 Chiesa cimiteriale di San Pietro in Vincoli – chiesa di Issiglio
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa parrocchiale di Ittiri
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Lanzo Torinese
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Madignano
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Massimbona
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Pavia
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Sestri Levante
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Settimo Torinese
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Spinone al Lago
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Traves
 Chiesa di San Pietro in Vincoli – chiesa di Zoppè

Pagine correlate 
 San Pietro in Vincoli
 Chiesa di San Pietro in Vinculis